Абдулла Ярмухамедов (Жармухамедов) (1896—1940) — кавалер трёх орденов Красного Знамени до учреждения ордена Ленина.

Биография 
Родился 13 ноября 1896 года в селе Жетысай (ныне — Южно-Казахстанская область Казахстана). По национальности узбек В 1913 году окончил четырёхклассное городское училище в Самарканде, после чего работал переписчиком уездного управления, переводчиком. В октябре 1917 года Ярмухамедов был избран членом Совета рабочих и солдатских депутатов, одновременно стал начальником уездной милиции в города Катта-Курган (ныне — Узбекистан). В феврале 1918 года он был направлен на работу в управление Митакской районной милиции. В 1919 году вступил в РКП(б). В декабре 1919 года Ярмухамедов вошёл в коллегию ЧК в Катта-Кургане.

С 1921 года занимал должность председателя Самаркандского областного исполнительного комитета РКП(б), с 1923 года — заместителя Революционного комитета Ферганского фронта. Принимал активное участие в подавлении басмаческого движения. В 1923 году за ликвидацию басмаческих формирований в Алайской долине был награждён первым орденом Красного Знамени РСФСР (Приказ Революционного военного совета Республики № 2430). За разгром басмаческих формирований в Западной Бухаре был награждён орденом Красной Звезды Бухарской Народной Советской Республики. В 1924 году за разгром басмачей в пустыне Кызыл-Кум Ярмухамедов был награждён вторым орденом Красного Знамени (Приказ Революционного военного совета Республики № 267). В 1928 году Ярмухамедов был награждён третьим орденом Красного Знамени (приказ № 211/56). Также за отличие в боях с басмачами был награждён именным оружием и золотыми часами.

С марта 1923 года Ярмухамедов был заместителем народного комиссара внутренних дел Туркестанской автономной республики, с декабря 1924 года — народным комиссаром. В марте 1926 года стал народным комиссаром внутренних дел Таджикской АССР. Позднее вернулся в Казахскую ССР, где работал заместителем народного комиссара торговли республики, председателем Семипалатинского, Актюбинского райисполкомов ВКП(б), председателем Алма-Атинского горсовета. В 1934 году он организовал Краевой совет работников юстиции, явился инициатором открытия юридического факультета при Алма-Атинском институте советского строительства.

Умер 21 сентября 1940 года. Похоронен на Центральном кладбище Алма-Аты.

Память 
В честь Ярмухамедова в была названа ташкентская школа № 118.

См. также 
 Список троекратных кавалеров ордена Красного Знамени до 1930 года

Литература 
 Шохрат Кадыров. Российско-туркестанский исторический словарь. Том 2. — Осло, 2004.

Примечания

Ссылки 
 Абдулла Жармухамедов (Ярмухамедов) 
 Ярмухамедов Абдулла 

Участники Гражданской войны в России
Народные комиссары юстиции Казахской АССР
Первые секретари районных комитетов КП Казахстана
Председатели Алма-Атинского облисполкома
Первые секретари Самаркандского обкома КП Узбекистана
Народные комиссары Туркестанской АССР
Народные комиссары внутренних дел Таджикской АССР
Похороненные на Центральном кладбище Алма-Аты